Namaka steht für:

 Namaka (Mythologie), ein hawaiischer Wassergeist
 Namaka (Mond), ein danach benannter Mond der Haumea
 Namaka (Nadi), Stadtteil von Nadi auf Fidschi (Nadi Airport)